Мину́ф () — город на севере Египта, в юго-западной части дельты Нила, относится к мухафазе (провинции) Минуфия. Население — 87842 человека (2006).

Железнодорожная ветка до Танты протяжённостью 42 км. Расстояние от Каира — 86 км.

Губернаторство Минуфия обязана своим названием этому городу, который был его административным центром до 1826 года, когда Мухаммед Али издал указ о переносе центра провинции в Шибин-эль-Ком.

Ссылки 

Города Египта